Схилдер () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Схилдер, Анни (род. 1959) — нидерландская певица.
 Схилдер, Клас (1890—1952) — нидерландский богослов и профессор.
 Схилдер, Робберт (род. 1986) — нидерландский футболист.
 Схилдер, Хенни (род. 1984) — нидерландский футболист.

См. также 
 Шильдер